James Nicholson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Nicholson House (Ohio), ID-Nr. 79001813
 James Nicholson House (South Carolina), ID-Nr. 74001832